Adrien Laforgue (1871-1952), architecte français ayant travaillé au Maroc, frère du poète Jules Laforgue
 , plusieurs personnes françaises
Jules Laforgue (1860-1887), poète français
René Laforgue (1894-1962), psychiatre et psychanalyste français
 Robert Laforgue (1907-1988), coureur cycliste français